Plusieurs villes ou communes possèdent ou ont possédé une rue, une avenue ou un boulevard Émile Vandervelde :

Avenue Émile Vandervelde à Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles.
 Rue Émile Vandervelde à Bois-d'Haine, Manage.
 Rue Émile Vandervelde à Glain, Liège.

Boulevard Émile-Vandervelde, devenu boulevard de Suisse à Toulouse.

Vandervelde Émile Rue